Schmeddinghoff ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schmeddinghoff (1869–1942), deutscher katholischer Theologe, Heimatforscher und Autor
 Martina Schmeddinghoff, bürgerlicher Name von Dirty Tina (* 1972), deutsche Pornodarstellerin